Das Begleitprogramm

 stellt eine Art von Programmstruktur von Hörfunksendern dar, siehe Begleitprogramm (Medien).
 wird eine Veranstaltung genannt, die als Ergänzung zu einer anderen Veranstaltung (zum Beispiel einer Konferenz) stattfindet und mit Unterhaltung für Auflockerung sorgen kann.
 werden Elemente (zum Beispiel Seminare, Beratung) genannt, die es erleichtern sollen, ein definiertes Ziel zu erreichen.